Talon nebo talón může znamenat:
 odložené karty určené k dobírání
 součást kupónového archu
 Talon (Litva) – přechodné platidlo v Litvě
 Northrop T-38 Talon – americký cvičný letoun
 Jean Baptiste Talon – intendant Nové Francie
 fiktivní zločinecká organizace ve hře Overwatch
 šampion ve hře League of Legends

Externí odkazy